Сезон 2013-14 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 21-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном стала Спарта.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Вікторія візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Чехії 2013—2014

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2013-2014
Чехія
Чехія